Дерть — зерно, подрібнене зернодробилками, що йде на корм худобі без спеціального очищення.

Топоніми 

 Дерть — село в Білорусі, Мінська область, Червенський район
 Дерть — село в Україні, Рівненська область, Сарненський район

Примітки